Радуч може бити:

 Радуч (Ловинац), насеље у општини Ловинац, Хрватска
 Радуч (Нови Кавенчин), насеље у општини Нови Кавенчин, Пољска